La nueva Cenicienta puede hacer referencia a:

 La nueva Cenicienta, una película española de 1964.
 A Cinderella Story, una película estadounidense de 2004 que en Hispanoamérica recibió el título La nueva Cenicienta.